Waterston est un patronyme porté notamment par :

 Alisse Waterston (1951-), professeure américaine d'anthropologie ;
 Elisabeth Waterston (1976-), actrice britannique ;
 James Waterston (1969-), acteur américain ;
 John James Waterston (1811-1883), ingénieur et physicien écossais ;
 Katherine Waterston (1980-), actrice anglaise-américaine ;
 Sam Waterston (1940-), acteur et producteur américain.